Baraka (krasspel), een spel van de Belgische Nationale Loterij
 Baraka (televisieprogramma), een spelprogramma van de BRT/VRT
 Baraka (film), een documentaire uit 1992 van regisseur Ron Fricke
 Baraka (Fizi), een stad in de Congolese provincie Zuid-Kivu
 Baraka (geneeskracht), een begrip in de islam